Jalga (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jalga (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien
 Jalga (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk